Ashes to Ashes — третій студійний альбом американського дезкор-гурту Chelsea Grin. Випущений 8 липня 2014 року лейблами Artery, Razor & Tie.

Список композицій

Учасники запису 

Chelsea Grin
 Alex Koehler — Вокал
 Jason Richardson — Електрогітара
 Dan Jones — Ритм-гітара
 Jacob «Jake» Harmond — Ритм-гітара
 David Flinn — Бас-гітара
 Pablo Viveros — Вокал, Барабани

Продакшн
 Продюсери — Chelsea Grin, Volumes, Diego Farias & Stetson Whitworth
 Mixed by Diego Farias, @ Farias Studios
 Композитор — Stephen Rutishauser
 Additional programming by Andres Farias (2, 12)
 Management by Mike Milford & Eric Rushing (The Artery Foundation)
 Обкладинка — Ryan Johnson

Рейтинги в чартах

Примітки 

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Chelsea Grin